Это список стран Африки, отсортированных по населению.

Численность населения Африки составляет - 1,406 миллиарда человек (на 2022 год)

Список стран 

Общая численность при подсчете в таблице: данные от 2012 года, дата подсчета 5.11.2014 —  человек.

См. также 
 Страны Африки по площади
 Страны Африки по ожидаемой продолжительности жизни
 Список стран по населению
 Страны Европы по площади
 Страны Европы по населению
 Страны Океании по населению

Примечания 

Африка
Списки:Африка